
Molekulska formula -{C16H21NO3}- se može odnositi na:
 Rolipram
 Metilendioksiporovaleron